«Приливы туда-сюда» — мультипликационный фильм режиссёра Ивана Максимова, .  Заключительный фильм из трилогии «Сожительство с капризной природой» продолжает тему, которая прозвучала в фильмах «Ветер вдоль берега» и «Дождь сверху вниз». Странные, забавные, абсурдные, но такие милые и трогательные обитатели придуманного Максимовым мира сталкиваются с новым природным явлением — приливами и отливами. Этот цикл кто-то называет буддистским, кто-то даосским, однако все неизменно считают вершиной творчества режиссёра.

Некоммерческая организация Фонд социально-культурных программ «Губерния».

Сюжет 
Две деревушки, населённые странными существами, стоят на берегу моря. Если в одной из них засуха, то в другой чуть ли не наводнение. Главная героиня мультфильма — капризная погода.

Создатели 
 режиссёр — Иван Максимов
 сценарист — Иван Максимов
 художник-постановщик — Иван Максимов
 аниматоры — Татьяна Яцына, Ольга Александрова, Роман Ефремов
 продюсер — Александр Герасимов
 звукорежиссёр — Вадим Круглов

Саундтрек 
 Durga, группа Safety Magic
 Canto de pilon, группа Sambateria, солист Роман Мирошниченко (гитара), Елена Калиберда (вокал).

Фестивали и награды 
 2011 — фильм участвовал в конкурсной программе фестиваля Суздаль.
 2011 — специальный приз «За непотопляемое чувство юмора» анимационного фестиваля «Крок».
 2011 — лучший анимационный фильм на San Giò Verona Video Festival
 2011 — Eksjö animation festival (Швеция)
 2011 — единственный «русский» мультфильм Берлинаре .

Примечания

Ссылки 
 
 

Короткометражные мультфильмы России 2010-х годов
Рисованные мультфильмы России 2010 года
Мультфильмы Ивана Максимова